Johan Evertsen, een 17de-eeuwse Nederlandse admiraal.
 Admiraal Evertsen (1803), een Nederlandse kanonneerschoener.
 Admiraal Evertsen (1808), een Nederlands linieschip.